Земледе́лец (значения) может означать:

 Земледе́лец — человек, занимающийся сельским хозяйством, обрабатывая землю и выращивая полезные растения.
 «Земледелец» (, 1902—1916) — иллюстрированный ежемесячный журнал по сельскому хозяйству и естествознанию.

Населённые пункты (Россия) 
 Земледелец — посёлок в Севском районе Брянской области.
 Земледелец — посёлок в Бутурлиновском районе Воронежской области.
 Земледелец — село в Сузунском районе Новосибирской области.
 Земледелец — деревня в Чучковском районе Рязанской области.
 Земледелец — посёлок в Похвистневском районе Самарской области.
 Земледелец — посёлок в Ефремовском районе Тульской области.